Teatro Principal steht für:

 Teatro Principal (Barcelona), Theater in Barcelona, Hauptstadt der Autonomen Gemeinschaft Katalonien, Spanien
 Teatro Principal (Caracas), Theater in Caracas, Hauptstadt Venezuelas
 Teatro Principal (Palma), Theater in der Stadt Palma auf der Mittelmeerinsel Mallorca, Autonome Gemeinschaft der Balearen, Spanien
 Teatro Principal (Zamora), Theater in der Stadt Zamora, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien